0 (número)
 Ano zero

 O — letra do alfabeto latino
 Ø — letra de alfabetos escandinavos
 Φ — letra grega phi
 Θ — letra grega theta
 Conjunto vazio — cujo símbolo é ∅
 Diâmetro — cujo símbolo é ⌀
 Grau — cujo símbolo é °

Desambiguações de números